Sceaux může být:

 Sceaux (Hauts-de-Seine) – francouzské město v departementu Hauts-de-Seine
 Sceaux (Yonne) – francouzská obec v departementu Yonne
 Sceaux-d’Anjou – francouzská obec v departementu Maine-et-Loire
 Sceaux-du-Gâtinais – francouzská obec v departementu Loiret
 Sceaux-sur-Huisne – francouzská obec v departementu Sarthe
 Kanton Sceaux – kanton v departementu Hauts-de-Seine